Франса може да се отнася за:

 Франса (р. 1976 г.) – бразилски футболист
 Франса (р. 1995 г.) – бразилски футболист